

Biografia 
Vincenzo Canino è stato un autodidatta.[1] “Era stato a contatto con Giambattista De Curtis e soprattutto con Romolo Leone” ed ha operato lungo tutto il ‘900.[2]        Pittore di paesaggi e di nature morte fu anche apprezzato affreschista e ottimo restauratore. Ha decorato chiese a Lacco Ameno, a S.Felice a Cancello, a Napoli, a Casamicciola. Fu chiamato dalla Sovrintendenza a restaurare tele nel Duomo di Sorrento ed a S. Antonino.[2] Ha partecipato a mostre collettive e nazionali soprattutto a quelle del Movimento Arte Libera.[3] Ha tenuto anche mostre personali come la Mostra Antologica della galleria Bianchi d’Espinosa nel 1976 ove nella prefazione del catalogo Roberto Murolo ricorda” vivente mio padre Ernesto Murolo, i grandi Pittori dell’epoca venivano a visitarlo e alle pareti del suo studio c’erano i Pratella, De Corsi, Casciaro, La Bella, Irolli e Canino”.[4] Canino era schivo di carattere ed ebbe pochi amici come Ferdinando Del Basso e Gaetano di Grazia e visse in disparte nella sua casa di Capodimonte, Villa delle Fate, dove godeva lo splendido panorama della città che tanti suoi quadri aveva ispirato.[5] Artista collocato nella schiera dei “sopravvissuti”, gli epigoni della scuola di Posillipo che ignorando tutto quello che intanto succedeva, vissero ancorati alle immagini ed alla cultura di un mondo che essi avevano vissuto anche se sparito da decenni.  [6]  “Ricordo che dipingeva fin da quando il Vomero era press’a poco ancora quello solitario degli innamorati e la Barbizon dei pittori della collina, tutta verde; lo ricordo che erano ancora attivi Dalbono, Migliaro, Pratella, Casciaro, ed egli stesso, Canino, seguiva le orme di Gigante e degli altri famosi pittori all’aria aperta, andando alla ricerca del motivo ispiratore di una casetta bianca o rosa col pergolato in mezzo alla campagna. (A. Schettini). [7]